Pauer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Pauer (18261905), österrikisk musiker
 Max von Pauer (18661945), tysk pianist

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken